Steffes-Mies ist der Familienname von

 Josef Steffes-Mies (1940–2021), deutscher Ruderer
 Martin Steffes-Mies (* 1967), deutscher Ruderer